La Timone est un toponyme qui désigne plusieurs entités voisines mais distinctes de la ville de Marseille :
 le quartier de la Timone, dans le  ;
 l'avenue de la Timone, dans le quartier de la Timone ;
 l'hôpital de la Timone ou plus exactement les hôpitaux de la Timone, situés rue Saint-Pierre, dans le  ;
 la faculté de médecine de la Timone, ou plus exactement les facultés de médecine, de pharmacie et d'odontologie, situées boulevard Jean-Moulin, dans le  ;
 la station de métro de la Timone, de la ligne 1 du métro de Marseille.

L’origine du nom la Timone vient de la propriété sur laquelle ont été bâtis l’hôpital et la faculté. Le nom s'est ensuite étendu au quartier situé plus au sud (mais dans un autre arrondissement).

Voici la transcription du panneau d'information que la municipalité a installé devant l’hôpital de la Timone :

Voir aussi 

 

Quartier de Marseille